Бугославская — фамилия:

 Бугославская, Евгения Яковлевна (1899—1960) — советский учёный-астроном.
 Бугославская, Надежда Владимировна (род. 1967) — советская и российская художник-иллюстратор.
 Бугославская, Наталия Яковлевна (1898—1958) — советский учёный-астроном.
 Бугославская, Ольга Витальевна (род. 1974) — литературный критик, журналист, литератор.

См. также 
 Богуславская